Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2013 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходивший с 15 по 21 апреля 2013 года в Кейптауне, ЮАР. Команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2014 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — три из Европы, две из Азии и одна из Африки. Сборная ЮАР пришла из второго дивизиона, сборные ОАЭ и Греции попали на чемпионат через квалификационный турнир, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2013 года

Главные судьи
  Стиан Хальм
  Мариус Илиеску
  Микко Каукокари
  Ведран Крчелич

Линейные судьи
  Джонатан Марк Бургер
  Райан Марш
  Синдри Гуннарссон
  Томас Лаукседис
  Рамон Стеркенс
  Элвийс Транкалис
  Мартен ван ден Акер

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Мишель Вельтер
 Защитник:  Ли Понъиль
 Нападающий:  Джошуа Рейнеке

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Панагиотис Кулурис
  Конор Редмонд
  Бенни Вельтер
  Дэвид Уотсон
  Пак Кунхёк
  Юма Аль-Дахери

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Апрель 2013 года
3
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в ЮАР
Хоккей
Хоккей